La Nuit des pantins () est un roman fantastique et horrifique américain pour la jeunesse de la collection de livres Chair de poule écrite par R. L. Stine.

Dans l'édition américaine, le livre est le septième de la série . Il est sorti en . Dans l'édition française de Bayard Poche, il est le deuxième de la série Chair de poule et a été publié le . Il est traduit de l'américain par Charlie Meunier. Il est constitué de  dans l'édition française.

Ce roman n'a pas été adapté en épisode pour la série télévisée du même nom Chair de poule.

Synopsis 
Lucy Lafaye est jalouse de sa sœur jumelle Caro qui fait des spectacles que tout le monde aime avec le pantin qu'elle a trouvé dans la benne à ordures : Clac-Clac. Lucy décide d'acheter un pantin. Son père n'est pas d'accord, mais il en voit un qui n'est pas cher, alors il cède. Elle l'appelle alors Monsieur Wood et à partir de ce moment des événements maléfiques et terrifiants vont se produire dans la maison des Lafaye.

Couverture française 
L'image de la couverture montre en arrière-plan un simple ciel noir (avec quelques minuscules étoiles) et une demi-lune orange clair. Au premier plan, un adolescent au T-shirt noir, les cheveux au vent, regarde à côté de lui d'un air terrifié. Un effrayant pantin qui le regarde en arborant un sourire sadique.

Sous-titre 
Le sous-titre de La Nuit des pantins est Des marionnettes démoniaques....

Adaptation télévisée 
Ce roman de Chair de poule n'a pas bénéficié par la suite d'une adaptation télévisée dans la série du même nom Chair de poule qui fut produite à la suite du succès de la collection de romans.

Suites 
Le roman La Nuit des pantins ou  bénéficiera en revanche de suites indirectes dont les histoires n'auront aucun lien entre elles mais qui reprendront les mêmes pantins (dont notamment le principal, appelé Slappy). 

Ainsi,  sort aux États-Unis en  et il est publié en France sous le titre Le Pantin maléfique en . Citons par la suite ,  ou encore  qui eux ne seront jamais traduits et publiés en France. 

,  et  seront par contre adaptés en épisode télévisé dans la série Chair de poule. Les titres français des épisodes seront respectivement : pour le premier comme le roman Le Pantin Maléfique, le second Le Pantin Maléfique - Partie 1 et Partie 2 et le troisième Le Mariage de la marionnette. 

 remarque donc qu'en France, la numérotation des romans mettant en scène le pantin ne fut pas suivie pour les titres des livres comme pour les titres des épisodes de la série si les romans ont été adaptés. Dans la version originale aux États-Unis, ils eurent tous le même titre.

Articles connexes 
 Liste des livres de Chair de poule

Liens externes  
 

Livre de Chair de poule
Roman fantastique américain
Roman d'horreur américain
Roman américain paru en 1993